Dalglish ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 David Dalglish (* 1984), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kenny Dalglish (* 1951), schottischer Fußballspieler und -trainer
 ein Pseudonym des US-amerikanischen Musikers Chris Douglas (Musiker) (* 1974)